

Astronomia
 6752 Ashley – asteroide della fascia principale

Geografia
 Australia
 Ashley – località del Nuovo Galles del Sud
 Inghilterra
 Ashley – villaggio e parrocchia civile della Contea del Cambridgeshire
 Ashley – villaggio e parrocchia civile della Contea del Gloucestershire
 Ashley – villaggio e parrocchia della Contea dell'Hampshire
 Ashley Green – villaggio e parrocchia civile della Contea del Buckinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Ashley – contea dell'Arkansas
 Ashley – capoluogo della Contea di McIntosh, Dakota del Nord
 Ashley – città della Contea di Washington, Illinois
 Ashley – città della Contea di DeKalb, Indiana
 Ashley – villaggio della Contea di Gratiot, Michigan
 Ashley – villaggio della Contea di Delaware, Ohio
 Ashley – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania

Onomastica
 Ashley – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Arthur Ashley – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Brandon Ashley – cestista statunitense
 Brooke Ashley – attrice pornografica sudcoreana
 Charles Ashley – regista e attore britannico
 Christopher Ashley – regista teatrale e direttore artistico statunitense
 Edward Ashley – attore australiano
 Edwina Ashley – ereditiera e socialite britannica
 Elizabeth Ashley – attrice statunitense
 Evelyn Ashley – politico inglese
 Helmuth Ashley – regista, direttore della fotografia e sceneggiatore austriaco
 Ian Ashley – ex pilota automobilistico britannico
 Kaitlyn Ashley – attrice pornografica statunitense
 Laura Ashley – stilista, designer ed imprenditrice britannica
 Maurice Ashley – scacchista statunitense di origine giamaicana
 Mike Ashley – scrittore inglese
 Rachel Ashley – attrice pornografica statunitense
 Robert Ashley – compositore statunitense
 Teryn Ashley – ex tennista statunitense

Pagine correlate
 Ashley-Cooper